Ел Гран Чапарал има више значења:

 Ел Гран Чапарал (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Сајула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал, Гранха (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Гвадалупе), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал, Марио Лендечи (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гран Чапарал (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику